IGF2BP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 577 амінокислот, а молекулярна маса — 63 481.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, транспорт, транспорт мРНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки